Coppa dei Balcani 1965-1966 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1966-1967 – edizione della competizione calcistica per club